

Sigle 
 American Kennel Club

Codici 
 akc – codice ISO 639-3 della lingua mpur